Savannah Broadus e Abigail Forbes erano le campionesse in carica, ma entrambi non erano più eleggibili per superamento limite età.

Kristina Dmitruk e Diana Shnaider hanno conquistato il titolo battendo in finale Sofia Costoulas e Laura Hietarantacon il punteggio di 6-1, 6-2.

Teste di serie

  Kristina Dmitruk /  Diana Shnaider (campionesse)
  Linda Fruhvirtová /  Polina Kudermetova (semifinale)
  Alex Eala /  Priska Madelyn Nugroho (secondo turno)
  Victoria Jiménez Kasintseva /  Ane Mintegi del Olmo (primo turno)

  Julia García /  Dana Guzmán (primo turno)
  Mara Guth /  Julia Middendorf (secondo turno, ritirate)
  Polina Iatcenko /  Petra Marčinko (first round)
  Elizabeth Coleman /  Madison Sieg (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2021